Ранчо ел Конехо има више значења:

 Ранчо ел Конехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Конехо, Лос Родригез (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Конехо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Конехо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Конехо (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Конехо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Конехо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику